La Couronne à Cornes est un artefact diabolique, intelligent et très puissant des Royaumes oubliés, campagne de Donjons et Dragons. Créé par un mage de Néthéril et enchanté par Myrkul (second dieu de la mort), il amène avec lui une longue histoire de corruptions et de tragédies.

Durant ses aventures, la Couronne posséda Laérale Maindargent, l'une des Sept Sœurs, que son futur mari l'archimage Khelben Arunsun délivra en démantelant l'artefact qu'il enferma ensuite entre les murs hautement protégés de sa tour. Cependant, lorsque Myrkul mourut entre les mains de Minuit durant le Temps des Troubles, le dieu vola la Couronne à Khelben, le reforgea dans une nouvelle enveloppe, et s'intégra à l'objet avant de le téléporter très loin. Depuis ce temps, Myrkul, à travers la Couronne, transmet le Mal dans les Royaumes, tourmentant les membres de l'Église de Cyric tout comme les innocents.

La Couronne à Cornes ressemble à un cercle d'argent serti d'un diamant noir au niveau du front, ainsi que de quatre cornes. Elle offre à son porteur de nombreux pouvoirs nécromantiques (incluant la "Main de Myrkul"). Elle a, cependant, aussi la tendance à fortement influencer les actions du porteur, changeant son alignement en Neutre Mauvais et le transformant peu à peu en une créature morte-vivante.

La Couronne fut dernièrement vue en possession d'un pur-sang Yuan-ti du nom Nhyris D'Hothek, qui disparut à Port-Crâne en 1370 CV, après que l'artefact l'eut transformé en liche.

Artefact des Royaumes oubliés